

Astronomia 
Sullivan – cratere meteoritico su Mercurio
Sullivan – cratere meteoritico su Venere
15133 Sullivan – asteroide della fascia principale

Geografia

Sullivan – capoluogo della Contea di Moultrie, Illinois
Sullivan – capoluogo della Contea di Sullivan, Indiana
Sullivan – città della Contea di Hancock, Maine
Sullivan – township della Contea di Muskegon, Michigan
Sullivan – città della Contea di Franklin, Missouri
Sullivan – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
Sullivan – città della Contea di Madison, New York
Sullivan – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
Sullivan – città della Contea di Jefferson, Wisconsin
Sullivan City – città della Contea di Hidalgo, Texas
Isola di Sullivan – città della Contea di Charleston, Carolina del Sud

Personaggi immaginari e televisivi 
 Chloe Sullivan – personaggio della serie televisiva statunitense Smallville
 Jordan Sullivan – personaggio delle serie Scrubs – Medici ai primi ferri
 Victor Sullivan – familiarmente Sully, è un personaggio immaginario, co-protagonista della serie videoludica Uncharted

Persone

Altro 
Sullivan – cognome
Sullivan – gruppo musicale alternative rock statunitense

Pagine correlate 
 Contea di Sullivan
 Frank Sullivan